Longpan bezeichnet:

 Longpan (Jialing) (龙蟠镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jialing in der chinesischen Provinz Sichuan
 Longpan (Yulong) (龙蟠乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Yulong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Longpan (Nanqiao) (龙蟠街道), Großgemeinde im Stadtbezirk Nanqiao in der chinesischen Provinz Anhui